Die Métropole Nice Côte d’Azur ist ein Gemeindeverband in Frankreich im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er ist der erste französische Gemeindeverbund mit der Rechtsform einer Métropole. Er entstand Ende 2011 durch den Zusammenschluss mehrerer Collectivités urbaines und umfasst die Stadt Nizza, deren unmittelbare Umgebung und vor allem Gemeinden, die nördlich der Stadt liegen.

Mitgliedsgemeinden 
Die Métropole umfasst folgende 51 Gemeinden:

Geschichte 
Der Gemeindeverbund Communauté urbaine Nice Côte d’Azur mag als Vorläufer gelten. Er wurde am 1. Januar 2002 gegründet. Im Jahr 2010 hatte er 535.543 Einwohner, die auf 351 km2 lebten.

Am 31. Dezember 2011 wurde dieser Gemeindeverbund aufgelöst. Er fusionierte mit den Gemeindeverbünden (communautés) Communauté de Communes de la Vésubie, Communauté de Communes de la Tinée, Communauté de Communes des stations du Mercantour und Commune de la Tour-sur-Tinée zur ersten Métropole Frankreichs, nämlich zur Métropole Nice Côte d’Azur.

Bei ihrer Gründung bestand die Métropole aus 50 Gemeinden. Ursprünglich gehörte ihr auch die Gemeinde Coaraze an, doch am 1. Januar 2013 schied diese aus.

Erlasse vom 8. Dezember 2021 legten mit Wirkung zum 1. Januar 2022 den Austritt der Gemeinden Drap und Châteauneuf-Villevieille aus dem Gemeindeverband Communauté de communes du Pays des Paillons und gleichzeitigen Beitritt zu diesem Gemeindeverband fest.

Trivia 
Die Départementstraßen wurden zu Straßen der Métropole. Sie tragen jetzt den Buchstaben M an Stelle des D. Dort, wo sie das Gebiet der Métropole verlassen, ändert sich bei der Straßenbezeichnung ihr Buchstabe, nicht aber ihre Zahl.

Einzelnachweise 

Nice
Gemeindeverband im Département Alpes-Maritimes